Plíšek může být:
 malý plech

příjmení osob
 Jaromír Plíšek (* 1955) – český evangelík a diplomat
 Jiří Plíšek (* 1972) – český fotbalový trenér
 Martin Plíšek (* 1974) – český právník a politik
 Kristýna Plíšková, provdaná Hancková (* 1992) – česká tenistka, sestra Karolíny
 Karolína Plíšková, provdaná Hrdličková (* 1992) – česká tenistka, sestra Kristýny
 Marie Plíšková (* 1946) – česká a československá politička KSČ ze Znojemska, poslankyně FS za normalizace
 Naděžda Plíšková (1934–1999) – česká grafička, sochařka a keramička

fiktivní osoby
 Václav Plíšek – postava z televizních seriálů Devadesátky (ztvárnění Martin Finger) a Případy 1. oddělení (ztvárnění Boleslav Polívka)

Související články 
 Plischke

Česká příjmení